— французская коммуна департамента Эр.
 Анри де Парвиль (1838—1909) — псевдоним французского журналиста Франсуа Анри Пёдефера (François Henri Peudefer).
  — французский манускрипт клавесинных композиций, хранящийся в Калифорнийском университете в Беркли.

Примечания